Вольрі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Верхня В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на південь від Парижа, 24 км на північний захід від Ліможа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 180 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 400,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вольрі на сайті французького Національного інституту географії
 Вольрі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вольрі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вольрі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вольрі на сайті Mapquest

Сусідні муніципалітети

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня В'єнна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня В'єнна